In 1980 werd het 76ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 25 mei tot 23 november en werd georganiseerd door de FBF. Vitória werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Groep A

Groep B

Derde fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Groep A

Groep B

Derde fase

Finale

De derde wedstrijd tussen Vitória en Bahia werd niet meer gespeeld omdat Vitória al niet meer ingehaald kon worden.

Stand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano